Нагдаля́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Нагдалян, Тигран Ованесович (1966—2002) — армянский журналист, бывший председатель совета общественной телерадиокомпании Армении.
 Нагдалян, Эрмине Микаэловна (р.1960) — армянский политический и общественный деятель.